«Вазотоми́я» — медицинский термин. Может означать:
 Вазотомия — в урологии  хирургическое открытие просвета семявыносящего протока.
 Вазотомия — в оториноларингологии разрушение слизистой оболочки, которое может проводиться традиционным методом, лазером, радиоволновым методом.